Figura św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie (ul. Cicha 2)
 Figura św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie (ul. Cmentarna)
 Figura św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie (ul. Bohaterów Getta 15)
 Figura św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie (ul. Piastów)